Toto je seznam všech 68 měst na Maltě.

 
města
Malta
Maltě